Abd al-Málik puede referirse a las siguientes personas:

 Abd al-Málik (646-705), quinto califa omeya que reinó desde 685 hasta 705.
 Abd al-Málik ibn Qatan al-Fihri (m. 741), valí de Al-Ándalus 732-734 y 741.
 Abd al-Málik al-Muzáffar (975-1008), hijo y sucesor de Almanzor, jefe político y militar durante el califato de Hisham II. 

 Abd al-Malik de Marruecos, sultán de Marruecos en 1728.